Luci Cecili (historiador), historiador romà, autor d'una obra important atribuïda a Lactanci
 Luci Cecili Denter, diversos personatges
 Luci Cecili Metel, diversos personatges
 Luci Cecili Minucià Appuleu, suposat escriptor romà autor de l'obra De Orthographia
 Luci Cecili Ruf, magistrat romà, germà uterí de Publi Corneli Sul·la i tribú de la plebs el 63 aC